Acanthomunna är ett släkte av kräftdjur. Acanthomunna ingår i familjen Dendrotionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Acanthomunna